Круз Бланко има више значења:

 Круз Бланко (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Круз Бланко, Гранха Порсикола (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику